Мохнаткин — русская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Мохнаткин, Виктор Германович (род. 1955) — российский учёный, ректор в ВятГСХА (2012—2019).
 Мохнаткин, Михаил Александрович (род. 1990) — российский самбист.
 Мохнаткин, Сергей Евгеньевич (1954—2020) — правозащитник, журналист.

 Мохнаткина, Марина Юрьевна (род. 1988) — российская самбистка, чемпионка России, Европы и мира.

Топоним 
 Мохнаткин — мыс на юго-восточном берегу Кольского залива Баренцева моря.